Са́нта-Ізабе́л (, , «Свята Ізабела») — власна назва.

Топоніми

Санта-Ізабел

Санта-Ізабел — колишня назва Малабо.

Санта-Ізабел (Португалія) — парафія.

Примітки